Bistra se poate referi la:

Localități din Bulgaria 
 Bistra, regiunea Silistra
 Bistra, regiunea Tărgoviște

Localități din Croația 
 Bistra, comună în cantonul Zagreb

Localități din România 
 Bistra, reședința comunei omonime, Bistra, județul Alba;
 Bistra, județul Bihor;
 Bistra, reședința comunei omonime, județul Maramureș

Localități din România cu nume compuse 
 Bistra Mureșului, Mureș

Vezi și 
 Râul Bistra (dezambiguizare)
 Bistrița (dezambiguizare)
 Râul Bistrița (dezambiguizare)
 Râul Bistricioara (dezambiguizare)

Nume proprii
Toponime românești
Toponime slave